Szent Cirill
 Jeruzsálemi Szent Cirill
 Cirill (keresztnév)
 Cirill ábécé
 Cirill eredetű ábécék
 Cirill írást használó nyelvek